«Omen» — песня британского электронного дуэта Disclosure, записанная совместно с Сэмом Смитом, изданная в качестве второго сингла с их второго студийного альбома Caracal. Сингл был издан в цифровом формате 27 июля 2015 года звукозаписывающим лейблом Island Records.

Авторами композиции стали сами участники дуэта — братья Гай и Говард Лоуренсы, а также Сэм Смит и Джимми Нейпс. Сэм Смит уже во второй раз исполнил вокальную партию для Disclosure, первой их совместной работой была песня 2012 года «Latch».

Видоклип к песне также вышел 27 июля 2015 года, продолжение истории, показанной в нём, последовало в клипе к их следующей песне «Jaded». «Omen» попала в чарты США и стран Европы и мира, она возглавила американский танцевальный хит-парад издания Billboard Hot Dance Club Songs 10 октября 2015 года. Песня вошла в саундтрек к видеоигре FIFA 16.

Список композиций 
 Digital download
 «Omen» (featuring Sam Smith) — 3:50

 Digital download — Remix
 «Omen» (Claptone Remix) — 6:10

 Digital download — Remix
 «Omen» (Claude VonStroke Remix) — 7:03

 Digital download — Remix
 «Omen» (Jonas Rathsman Remix) — 8:32

 Digital download — Remix
 «Omen» (Klyne Remix) — 3:25

 12" Remix EP
 «Omen» (Album Version) — 3:50
 «Omen» (Claude VonStroke Remix) — 7:03
 «Omen» (Jonas Rathsman Remix) — 8:32
 «Omen» (Motez Remix) — 4:43

Чарты и сертифкация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Хронология издания

Примечания 

Песни 2015 года
Песни Сэма Смита
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Island Records
Песни, написанные Сэмом Смитом